Big Star – przedsiębiorstwo odzieżowe
 Big Star – amerykański zespół muzyczny, założony w 1971 roku, grający muzykę typu power pop i rock
 Big Star – południowokoreański zespół muzyczny, założony w 2012 roku
 Big Star Festiwal